Cette page contient les pages d'homonymie de Clic et Click.

Clic (ou click en anglais) peut faire référence à : 
 clic, une onomatopée décrivant un bruit sec ;
clic, en acoustique, est un son de grande amplitude et de courte durée au début d'une forme d'onde.
 clic, en phonétique, un son produit avec la langue ou les lèvres sans l'aide des poumons ;
 clic, en informatique, une pression suivie d'un relâchement rapide, exercée sur l'un des boutons d'une souris ;
 clic, un symptôme de dysfonctionnement dans les transmissions type FM (avoir une image cliquée) ;
 Clic, une espèce de Pokémon ;
 Click : télécommandez votre vie, un film américain réalisé par Frank Coraci, sorti en 2006 ;
 Click, une émission de BBC World présentée par Spencer Kelly ;
 Click, le titre anglais du film de 1985 Le Déclic ;
 Klick, épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2016.

CLIC est un acronyme pouvant signifier :
 Centre local d'information et de coordination, en France, une structure de proximité qui accompagne les personnes âgées et leurs familles ;
 Comité local d’information et de concertation.

CLIC est une abréviation pouvant signifier :
 Compact Linear Collider, un projet de collisionneur de particules proposé par le CERN.

Voir aussi 
 Clic-clac, une sorte de canapé transformable en lit ;
 

Onomatopée
Homonymie d'acronyme